Соркин (Соркина) — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Соркин, Аарон (род. 1961) — американский сценарист и продюсер, режиссёр, драматург.
 Соркин, Арлин (род. 1955) — американская телеактриса, сценарист, телеведущий и комик.
 Соркин, Арон Зусьевич (1899—1978) — советский учёный-медик, специалист по костному тубёркулёзу.
 Соркин, Григорий Захарович (1899—1987) — деятель советских спецслужб.
 Соркин, Григорий Эммануилович (1898—1954) — советский писатель, переводчик и редактор.
 
 Соркин, Илья Эммануилович (1893—1968) — советский фтизиатр.
 Соркин, Исай Моисеевич (1900—1956) — советский военачальник.
 Соркин, Максим Дмитриевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Соркин, Наум Семёнович (1899—1980) — советский дипломат, генерал-майор.
 Соркин, Рувим Евелевич (1910—1983) — советский учёный, профессор, инженер-полковник.

 Соркина, Елена Викторовна (род. 1945) — советская и израильская шашистка.